Ngaio, ein Wort der Māori, bezieht sich auf verschiedene Themen Neuseelands:

 Der Ngaio-Baum Myoporum laetum
 Ngaio-Rüsselkäfer Anagotus stephenensis
 Ngaio (Neuseeland), ein Vorort von Wellington
 Ngaio Marsh (1895–1982), neuseeländische Schriftstellerin, Schauspielerin und Theaterregisseurin